Vicente Merino Jarpa (1855-1900), Chileens kapitein-ter-zee;
Vicente Merino Bielich (1899-1977), Chileens vice-admiraal en waarnemend president van de republiek in 1946 (zoon van de voorgaande)